Ikkarlukassak bezeichnet:
 Ikkarlukassak (Insel, bei Illulik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, bei Nutaarmiut), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, bei Nuussuaq, nördlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, bei Nuussuaq, südlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, Paakitsoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, Saarlia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, bei Ikerasak), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikkarlukassak (Insel, Ikinnguaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland